Der Cellular South Cup 2006 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Memphis. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2006. Das Turnier fand vom 17. bis 25. Februar 2006 statt.

Im Einzel gewann Sofia Arvidsson gegen Marta Domachowska mit 6:2, 2:6 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Lisa Raymond / Samantha Stosur mit 7:62 und 6:3 gegen Wiktoryja Asaranka / Caroline Wozniacki.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2006
Tennisturnier in Memphis (Tennessee)